Il doppio  dell'Unicredit Czech Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma Marcel Granollers e David Marrero li hanno battuto in finale 3–6, 6–4, [10–6].

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)
 Marcel Granollers /  David Marrero (campioni)

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (semifinali) 
 Leoš Friedl /  David Škoch (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Unicredit Czech Open 2010